X Factor kan henvise til flere artikler:

 The X Factor – X Factor.
 X Factor (Danmark) – dansk X Factor.
 The X Factor (Storbritannien) – britisk X Factor.
 X-Factor (tegneserie) – amerikansk tegneserie.